Copp ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Copp (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ellen Rankin Copp (1853–1901), US-amerikanische Bildhauerin
 Harold Copp (1915–1998), kanadischer Biochemiker und Physiologe
 Stephen Copp (* 1976), schwedischer Snowboarder 

Copp ist die Abkürzung für:
 Coppernicus-Gymnasium, eine Schule in Schleswig-Holstein

COPP ist die Abkürzung für:
 Cyclophosphamid, Oncovin, Procarbazin und Predniso(lo)n; siehe COPP-Schema